Malé atoll kan syfta på:

 Norra Maléatollen, en geografisk atoll i Maldiverna med bland annat huvudstadsområdet Malé
 Södra Maléatollen, en geografisk atoll i Maldiverna
 Kaafu, en administrativ atoll i Maldiverna som främst består av Norra Maléatollen, förutom huvudstadsområdet Malé, och Södra Maléatollen